Сушил Кумар (; 1940, Нагеркойл, Британская Индия — 27 ноября 2019, Нью-Дели, Индия) — индийский адмирал Военно-морских сил Индии, а также специалист по гидрографии и десантным операциям. С 30 декабря 1998 года по 29 декабря 2001 года был Начальником военно-морского штаба.

Биография 
Сушил Кумар учился в Колледже национальной обороны в Нью-Дели и окончил его в 1956 году. Он был инструктором в Колледже персонала служб обороны. В 1961 году принимал участие в Индийской аннексии Гоа. В 1963 году проходил обучение в Королевском военно-морском флоте Великобритании на корабле HMS Dampier. 

В 1965 году он принимал участие во Второй индо-пакистанской войне, а в 1971 в Третьей индо-пакистанской войне. В 1976 году проходил курс по навыкам десантных операций в Военно-морских силах США в Коронадо (Калифорния, США). Во время командования кораблём INS Ghorpad был награждён медалью Нау Сена.

В 1987 году принимал участие в Операции Паван во время гражданской войны на Шри-Ланке. В 1988 году участвовал в Операции «Кактус» по пресечению попытки государственного переворота на Мальдивах. За эти операции был награждён медалью Уттам Юдх Сева. Кумар занимался оперативным командованием и занимал важные должности, такие как заместитель начальника военно-морского штаба, командующий флотилией в Мумбаи и командующий Андаманскими и Никобарскими островами, а также был командующим Южным военно-морским округом.

30 декабря 1998 года был назначен Начальником военно-морского штаба Индии и занимал эту должность до 29 декабря 2001 года, когда вышел в отставку. В 1999 году принимал участие в Каргильской войне.

Сушил Кумар автор книги: «A Prime Minister to Remember- Memories of a Military Chief».

Скончался 27 ноября 2019 года в военном госпитале в Нью-Дели (Индия).

Награды 
 Медаль Парам Вишишт Сева
 Медаль Уттам Юдх Сева
 Медаль Ати Вишишт Сева
 Медаль Нау Сена
 Медаль общего обслуживания
 Звезда Пурви
 Звезда Пасчими
 Медаль за 9 лет службы
 Медаль за 20 лет службы
 Медаль за 30 лет службы
 Медаль 50-летия Независимости
 Медаль 25-летие Независимости

Примечание 

Адмиралы Индии
Начальники военно-морского штаба Индии
Участники Индо-пакистанских войн